Аранза има више значења:

 Аранза (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аранза, Аранзан (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аранза (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику